Курое́дов — русская фамилия.

Куроедовы — русский дворянский род.

Известные носители 
 
 Куроедов, Василий Петрович (1834—1888) — профессор Института гражданских инженеров.
 
 Куроедов, Николай Иванович (1919—1992) — Герой Советского Союза.
 Куроедов, Прокофий Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1364; 26 ноября 1802.

См. также 
 Куроедово
 Куроедовка